En 1591 se encontraba al mando de una escuadra de cuatro filibotes Pedro de Zubiaur, con ella mantenía un constante ir y venir cargado con hombres y materiales de guerra, entre España y la Bretaña francesa, debido a la defensa de Blaye (o Blavet) donde en esos momentos se encontraba en ella el Maestre de Campo don Juan de Aguilar, quien defendía a los católicos de esas tierras, manteniendo varios encuentros con naves inglesas, apresando a varias y compensando sus pérdidas anteriores, además de atacar a las flotas de cabotaje, por intentar mantener ese territorio en su poder.

Por ello en una ocasión con solo seis filibotes a su mando, atacó a una flota de cuarenta naves inglesas que habían salido de Burdeos, no lo dudó y se lanzó sobre ellas logrando una gran victoria, pues aparte de los hundidos, regresó remolcando a diecisiete naves enemigas apresadas. Esta batalla no debe ser confundida con la batalla del mismo nombre que aconteció en 1593.

Bibliografía 
 Enciclopedia General del Mar. Garriga. 1957. Compilada por el contralmirante don Carlos Martínez-Valverde y Martínez.
 Enciclopedia Universal Ilustrada. Espasa. Tomo 70, 1930, páginas 1468 y 1469.
 Fernández Duro, Cesáreo.: La Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Est. Tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra» 9 tomos. Madrid, 1895-1903.
 Guardia, Ricardo de la.: Notas para un Cronicón de la Marina Militar de España. Anales de trece siglos de historia de la marina. El Correo Gallego. 1914.
 Ochoa Brun, Miguel Ángel.: Historia de la Diplomacia Española. Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 2002. 8 Tomos.
 Olmedo Álvarez, Julio y Díaz Vallés, Joaquín.: Heráldica. Ediciones Libertarias. Madrid, 1998-2001. 6 Tomos.
 Polentinos, Conde de.: Epistolario del General Zubiaur (1568-1605). Instituto Histórico de Marina. Madrid, 1946.

Armada
Armada
Batallas navales en el océano Atlántico
Conflictos en 1591
Batallas de la Armada de España